Караманья-Пьемонте () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.

Население составляет 2928 человек (2008 г.), плотность населения составляет 113 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 12030. Телефонный код — 0172.

Покровителем коммуны почитается священномученик Власий Севастийский (San Biagio), празднование 3 февраля.

Демография

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.caramagnapiemonte.cn.it

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/